Incantalupo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Incantalupi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente pugliese, è presente prevalentemente nel barese.

Potrebbe derivare da un soprannome scherzoso legato alla propensione ad ammansire i lupi nelle battute di caccia. Alternativamente potrebbe derivare dal toponimo Cantalupo nel Sannio, che lo renderebbe affine al cognome Cantalupo.

In Italia conta circa 61 presenze.

La variante Incantalupi ha la stessa origine.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani